Schweitzer () est un film américain réalisé par Gray Hofmeyr sorti en 1990.

Synopsis

Distribution 
Malcolm McDowell : Albert Schweitzer
Martin Adamiel : Paris Missionary Society Man
John Carson : Horton Herschel
Alison Cassels : Nurse
Henry Cele : Oganga
C. Andrew Davis : Dr Lionel Curtis
Roy Dhlamini : Chef
Michael Huff : Dr Bergman

Références

Liens externes
 

Film américain sorti en 1990
Film biographique américain
Film biographique sur une personnalité religieuse
Film tourné dans le Grand Est
Film tourné à Strasbourg
Protestantisme au cinéma
Film mettant en scène un médecin